Salo může znamenat:

místopisné jméno
 Salo – město ve Finsku
 Salò – město v Itálii
 Salo (Gabon) – město v Gabonu
 Salo (Středoafrická republika) – město ve Středoafrické republice
 Republika Saló

příjmení
 David Salo (* 1969) – americký lingvista
 Mika Salo (* 1966) – finský automobilový závodník
 Ola Salo (* 1977) – švédská zpěvačka
 Sami Salo (* 1974) – finský lední hokejista
 Tommy Salo (* 1971) – švédský lední hokejista

Rozcestníky - místopisné jméno
Rozcestníky - příjmení